Accurso – variante del nome proprio di persona Accursio
 Accurso da Bagnolo (Accursio) – giurista e glossatore italiano
 Accurso di Cremona – scrittore italiano